Název Líšťany má více obcí:

 Líšťany (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
Líšťany (zámek) – zřícenina zámku v obci
 Líšťany (okres Louny) – obec v okrese Louny